Сауранбаев — фамилия; имеет женскую форму Сауранбаева.
 Сауранбаев, Болат Оспанович (род. 1955) — аким города Тараз (1999—2005).
 Сауранбаев, Нигмет Тналиевич (1910—1958) — языковед-тюрколог, академик АН КазССР, доктор филологических наук, заслуженный деятель науки КазССР.
 Сауранбаев, Нурлан Ермекович — Аким города Шымкент с 7 ноября 2017 года по 20 июня 2018 года.
 Сауранбаев, Хати (1898—1976) — председатель колхоза «Бельбасар», Герой Социалистического Труда.